José Velásquez peut désigner les personnalités suivantes :

 José Velásquez Castillo, (1952-), footballeur péruvien.
 José Velásquez Colón, (1989-), footballeur hondurien.